Walter Huston – amerykański aktor, z pochodzenia Kanadyjczyk. Czterokrotnie nominowany do Oscara, statuetkę otrzymał w 1948 za rolę w filmie swego syna, Johna Hustona – Skarb Sierra Madre.
 John Huston – amerykański reżyser, scenarzysta, aktor. Laureat Oscara. Syn Waltera i ojciec Anjeliki.
 Anjelica Huston – amerykańska aktorka i reżyser filmowa oraz telewizyjna, zdobywczyni Oscara w 1986 r. za rolę w filmie Honor Prizzich w reżyserii swojego ojca Johna Hustona
Gminy w USA:
 Huston (ang. Huston Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Huston (ang. Huston Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Huston (ang. Huston Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield

Zobacz też 
 Houston (strona ujednoznaczniająca)